Мания величия — тип самосознания или поведения личности, выражающийся в крайней степени переоценки своей важности, значимости, известности, популярности, славы, тщеславия, богатства, власти и влияния. Кроме того, термин «мания величия» может означать:
 «Мания величия» () — кинокомедия с участием Луи де Фюнеса.
 «Мания величия» — дебютный альбом советско-российской метал-группы «Ария».

См. также 
 Маниакальный синдром